, de son nom complet en arabe لب بن موسى  بن موسى بن فرتون بن قسي بن فرتون  Lubb ibn Mūsà al-Qasawī ibn Mūsà ibn Furtūn ibn Qāsī ibn Furtūn, (v.820 - Cameros, 875) fut wali de Tolède.

La famille de Lubb
Lubb, qui portait un nom d'origine romane (, Loup), était le fils du Banu Qasi Musa ibn Musa ( le Grand), qui dominait la vallée de l'Èbre au , et de la princesse vasconne Assona Íñiguez, fille du roi de Pampelune Eneko Arista.

Lubb épousa l'esclave Ayab al-Bulatiya et ils eurent trois fils :
Muhammad ibn Lubb, wali de Tolède ;
Issa ibn Lubb ;
Mutarrif ibn Lubb.

Arbre généalogique :

Lubb, entre musulmans et chrétiens
L'émir de Cordoue  envoya le général Harith ibn Bazi à la frontière islamo-chrétienne de l'actuel Aragon pour étouffer la révolte du wali de Tudela, Musa ibn Musa, en 842. L'armée cordouane occupa Borja et fit prisonnier Lubb ibn Musa, qui s'était retranché dans cette localité.

Lubb fut envoyé à Cordoue à la cour de l'émir, où il resta captif jusqu’en 844. Cette année-là, les Normands attaquèrent les côtes atlantiques de la Péninsule Ibérique et  ordonna à Lubb de prendre la tête d’une armée pour les affronter. Lubb rentra peu après à Cordoue vainqueur des Normands, et l'émir lui rendit la liberté en lui offrant une esclave nommée Ayab al-Bulatiya.

L'année suivante, le père de Lubb, Musa ibn Musa, se rebella de nouveau contre l'émir et, une fois l'armée cordouane arrivée sur les terres des Banu Qasi, Lubb trahit son propre père et passa dans les rangs de l'émir avec son oncle Galindo Íñiguez, fils du roi Eneko Arista de Pampelune.

Il semble que Lubb joua les intermédiaires entre son père Musa et l'émir Muhammad pour les réconcilier. Ainsi, en 859, Lubb fut nommé wali de Tolède. Mais, peu après son accession à la tête de cette ville puissante, la défaite musulmane de Clavijo se produisit et Lubb n'hésita pas à se mettre immédiatement au service du roi des Asturies , alliance qui continua à la mort de celui-ci en 866 avec son successeur .

En tant que vassal des chrétiens, il participa à diverses razzias en territoire musulman. Il réussit à capturer l'aristocrate Ibn Hamza et l’échangea contre ses deux frères Mutarrif et Fortún, prisonniers de l'émir  depuis 860.

Insurrection des Banu Musa
En 871, Lubb se souleva à partir de son fief d'Arnedo contre l'émir de Cordoue et, allié à ses frères, occupa tous les anciens territoires de son père Musa ibn Musa ; Lubb et Ismail occupèrent Saragosse, Mutarrif entra dans Huesca et Fortún conquit Tudela. Immédiatement, une expédition s’organisa à partir de Cordoue pour écraser les Banu Qasi, conduite par l’émir  en personne et par la famille des Banu Tujib, et lutta contre les fils de Musa. 

Elle entra d’abord à Tolède, puis arriva à Saragosse. Le fils de Lubb, Muhammad ibn Lubb, défendait la ville et l'émir décidia d’aller rétablir l'ordre à Huesca. En arrivant dans cette ville des Pyrénées,  apprit que le rebelle Mutarrif ibn Musa avait été arrêté par Amrús ibn Umar, resté loyal à Cordoue.

Plus tard, elle marcha jusqu’à Ejea et saccagea les environs de Pampelune. Quand elle arriva à Cordoue, l'émir fit crucifier Mutarrif ibn Musa et ses fils Muhammad, Musa et Lubb. Les autres fils de Musa ibn Musa commencèrent à se disputer et à se brouiller au point que Fortún et Ismail attaquèrent Lubb à Arnedo et réussirent à l’enfermer dans la forteresse de Viguera.

Mort de Lubb
Le  Lubb ibn Musa mourut lors d’une chasse au cerf, son bras s’étant coincé dans les branches d'un grand arbre et ayant été arraché. Il fut enterré à Viguera.

Références

Liens externes 

 L'article de référence sur les Banu Qasi est dû à Alberto Cañada Juste, "Los Banu Qasi (714-924)", téléchargeable en ligne : 

Seigneur du Moyen Âge
Famille noble espagnole
Dynastie andalouse
Histoire de l'Andalousie
Histoire de la Navarre
Histoire des Basques
Histoire de l'Aragon
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Wali du haut Moyen Âge
Personnalité politique de l'émirat de Cordoue